

Patronyme 
 Edda Buding
 Ilse Buding
 Ingo Buding

Toponyme 
 Buding

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme